Карфагенский монетный двор — римский монетный двор, располагавшийся в Карфагене. Он был основан в результате кампании против мавров императора Максимиана в 296 или 297 году и оставался активным вплоть до подавления восстания Домиция Александра в 311 году.

Впоследствии монетный двор вновь открылся и выпускал анонимные монеты с легендами DOMINO NOSTRO. Эти монеты учёные относят либо ко времени восстания Гильдона (397—398 годы), либо Бонифация (420 год), а иногда даже ко времени владычества вандалов. Во время существования королевства вандалов и аланов Карфагенский монетный двор производил монеты из серебра и меди.

Литература 
 Philip Grierson, Melinda Mays, Catalogue of late Roman coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection: from Arcadius and Honorius to the accession of Anastasius, Dumbarton Oaks, 1992, ISBN 9780884021933, pp. 60-1.
Монетные дворы Древнего Рима